Con el término Timantes podemos referirnos a:

 Música:
 Timantes, ópera del compositor inglés Samuel Arnold

 Pintura:
Timantes de Sición, pintor griego del siglo IV a.C.